Суперлига Србије у сезони 2006/07. је прво такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије након растављања Србије и Црне Горе и расформирања бивше заједничке лиге и то је први степен такмичења у Србији.

Због спонзорског уговора са Меридијан банком лига се у овој, као и у следећој сезони, звала Меридијан Суперлига.

Састав Суперлиге Србије у сезони 2006/07.

Такмичење 
У првој фази, играло се по двоструком бод систему, што значи сваки тим одиграо са сваким по две утакмице (код куће и у гостима) односно сваки тим је одиграо по 22 утакмице. А након 22 кола лига се делила на групу за титулу и групу за опстанак, у групу за титулу је учествовало првих шест клубова према положају на табели након завршена 22 кола, а у групу за опстанак последњих шест на табели. У последњој другој фази сваки тим је одиграо по две утакмице (код куће и у гостима) против сваког из своје групе.

Прва фаза 

Поз = Позиција; ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; ИЗ = Изгубио; ГД = Постигао голова; ГП = Примио голова; ГР = Гол-разлика; Бод = Бодова

Правила за класификацију: 1. бодови; 2. гол-разлика; 3. постигнутих голова.

Друга фаза

Група за титулу 

Извор: www.rsssf.com/tabless/serv07.html

Група за опстанак 

Извор: www.rsssf.com/tabless/serv07.html

Коначна табела лиге 

Поз = Позиција; ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; ИЗ = Изгубио; ГД = Постигао голова; ГП = Примио голова; ГР = Гол-разлика; Бод = Бодова

Бараж за Суперлигу Србије 
Десетопласирани тим Суперлиге Србије игра са трећепласираним тимом Прве лиге. Играју се две утакмице, код куће и у гостима, победник у укупном резултату обезбеђује учешће у сезони 2007/08. Суперлиге Србије.

|}

Промовисани тимови 
Следећи тимови су  промовисани у Суперлигу Србије на крају сезоне 2006/07:

 Младост Лучани - Првак Прве лиге
 Чукарички - Другопласирани у Првој лиги 
 Напредак - Иако је у баражу за улазак у Суперлигу изгубио од Борца, Напредак ће играти следеће сезоне у Суперлиги уместо Младости из Апатина која је од такмичења одустала због финансијских проблема.

Тимови који су испали 
Следећи тимови су испали у Прву лигу на крају сезоне 2006/07:

 Земун - Директно испао након што је завршио сезону на последњем 12-ом месту са само 7 бодова из 32 утакмице.
 Вождовац - Директно испао након што је завршио сезону на 11-ом месту.
 Младост Апатин - Повукао се због финансијских проблема.

Најбољи стрелци

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2006/07. 

Про - Након продужетака

1ФК Зета се за УЕФА такмичење у овој сезони квалификовала као члан Фудбалског савеза Србије и Црне Горе преко заједничке лиге ове две земље, али је у време играња утакмица већ постала члан Фудбалског савеза Црне Горе.

Види још 
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу 2005/06.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2006/07.